

Кандри-Куль — озеро у Башкортостані, Туймазинський район
 Кандри-Куль — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан